Sallis peut faire référence à :

Toponyme 

 Sallis dans l'État du Mississippi.

Patronyme 

 James Sallis (né en 1944), romancier américain ;
 Peter Sallis (1921-2017), acteur de télévision britannique.